Санфлауэр (, ) может означать:

Топоним США 
 Санфлауэр — округ в Миссисипи.
  — городок в одноимённом округе.

Sunflower 
Музыка (альбомы)
 Sunflower — альбом (1970) группы The Beach Boys.
  — альбом (1973) Милта Джексона.
  — альбом (2013) группы Never Shout Never.

Музыка (песни)
  — песня (1977) Глена Кэмпбелла.
 Sunflower — песня (2018) Поста Мэлоуна и Суэя Ли.

Прочее
 Sunflower — двухпанельный файловый менеджер для Linux и других UNIX-подобных операционных систем.
  — американская сеть бакалейных магазинов.

См. также 
 Подсолнечник
 Подсолнух
 Подсолнухи